Serrana (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Serrana (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
 Serrana (mesoregio), een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Serrana Bank, een atol voor de kust van Colombia